Sciota Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Sciota Township (Illinois)
 Sciota Township (Michigan)
 Sciota Township (Minnesota)

Siehe auch:
 Scioto Township